Bassir ist der Familienname folgender Personen:

 Hussein Bassir (* 1973), ägyptischer Archäologe
 Salaheddine Bassir (* 1972), marokkanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Basir